Потриљос има више значења:

 Потриљос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Потриљос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику